Иосиф Поликарпович Мандзенко (; 21 ноября 1890 — ок. 1970) — военный деятель Российской империи и УНР, подполковник Армии УНР, оберштурмбанфюрер СС.

Биография 
Родился в городе Голованевск Балтского уезда Подольской губернии. Окончил Уманьскую мужскую гимназию. В 1908 году заступил на службу в 74-й пехотный Ставропольский полк, откуда уволился в 1912 году. В 1914 году снова мобилизован, в ноябре сдал экзамен на звание прапорщика при 3-й запасной пехотной бригаде в Киеве. Младший офицер 74-го пехотного Ставропольского полка в годы войны, трижды ранен. 16 августа 1915 произведён в подпоручики.

22 августа 1915 прапорщик Мандзенко попал в плен к австрийцам. Пребывал в лагерях пленных Гарт и Йозефштадт, где перешёл на сторону австрийцев и предложил создать отряд офицеров-украинцев. С февраля 1918 года — сотенный 7-й сотни и полковой адъютант 1-го Серожупанного казацко-стрелецкого полка. В августе 1918 года вернулся с ним на территорию УНР, возглавил продовольственную часть Серожупанной дивизии и 5-ю сотню 1-го Серожупанного полка Армии УНР.

16 мая 1919 Мандзенко попал в Луцке в плен к полякам, пребывал в лагере пленных Ланцут. С мая 1920 года начальник филии Главного информационно-реестрационного бюро в Виннице. С 21 июня 1920 старшина Охраны главного атамана Симона Петлюры. В 1921 году — старшина 50-го куреня 6-й Сечевой стрелковой дивизии Армии УНР. После разгрома УНР осел в Польше, в 1928 году на контрактной основе отправился служить в 58-й пехотный полк в Познани. С 1938 года служил в 37-м пехотном полку в Кутно. Капитан Войска Польского.

В июне 1943 года Мандзенко поддержал создание дивизии Ваффен-СС «Галиция», вступив в её ряды и получив звание оберштурмбанфюрера, эквивалентное подполковнику Армии УНР. Издавал дивизионный журнал «К победе». После фактического разгрома дивизии в войне на её основе была создана Украинская национальная армия, де-факто подчинявшаяся вермахту, и Мандзенко продолжил в ней служить.

После окончания Второй мировой войны переехал в США, где издал воспоминания под псевдонимом Иосиф Серый.

Примечания

Литература 
 ЦДАВОУ. — Ф. 1075. — Оп. 1. — Спр. 87. — С. 29; Ф. 3172. — Оп. 1. — Спр. 94. — С. 7.
 Йосип Мандзенко. СІРОЖУПАННИКИ (Табір полонених українських старшин в Йозефштадті. Австро-Угорщина) //За Державність. — Торонто. — 1966. — № 11. — С. 5—17.
 Прохода В. Записки до історії Сірих (Сірожупанників)//За Державність. — Каліш. — 1929. — № 1. — С. 72—117.
 Тинченко Я. Ю. [coollib.com/b/178327/read#t13 Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921).Книга I.] — : Темпора, 2007. — ISBN 966-8201-26-4.
 Тинченко Я. Ю. [coollib.com/b/178326/read#t13 Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921).Книга II.] — : Темпора, 2011. — ISBN 978-617-569-041-3.
 ЦДАВОУ. — Список старшин, зарахованих на дійсну українську військову службу та підвищених до наступних рангів протягом липня 1920 — липня 1923

Офицеры Российской империи
Персоналии:Армия УНР
Военные Польши
Украинские коллаборационисты
Офицеры СС
Участники Первой мировой войны (Россия)